Rotund zasvěcených svatému Václavovi je více:

 Rotunda svatého Václava (Bítov) – Bítov (zaniklá obec), okres Znojmo
Rotunda svatého Václava (Jažlovice) – Jažlovice, okres Praha-východ
Rotunda svatého Václava (Libouň) – Libouň, okres Benešov
Rotunda svatého Václava (Praha) – Praha-Malá Strana
Rotunda svatého Václava (Štěpkov) – Štěpkov, okres Třebíč
Rotunda svatého Václava (Týnec nad Sázavou) – Týnec nad Sázavou, okres Benešov
Rotunda svatého Václava (Vranov) – Vranov, okres Benešov

a další…

Kostely zasvěcené svatému Václavu